Idiazabal är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Gipuzkoa och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Idiazabal ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Idiazabal är huvudsakligen kuperad, men åt sydväst är den bergig. Idiazabal ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Idiazabal. Runt Idiazabal är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Beasain,  km nordost om Idiazabal. I omgivningarna runt Idiazabal växer i huvudsak blandskog. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Baskien